Белогородка — название населённых пунктов:

Россия 
 Белогородка — село в Мариинском районе Кемеровской области.

Украина 
 Белогородка — село в Бучанском районе Киевской области.
 Белогородка — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Белогородка — село в Изяславском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Белгородка